WAZ steht für:
 WAZ-Mediengruppe bis 2012, jetzt Funke Mediengruppe, drittgrößtes Verlagshaus Deutschlands
 Westdeutsche Allgemeine Zeitung, größte Regionalzeitung Deutschlands
 Wiener Allgemeine Zeitung, ehemalige österreichische Zeitung
 Wochenarbeitszeit, die durchschnittliche Anzahl der Stunden, die ein Arbeitnehmer in einer Woche ohne Feiertage arbeitet
 Wolfsburger Allgemeine Zeitung, (Verlagsgesellschaft Madsack, Beteiligungen)
 Worked All Zones, ein Amateurfunkdiplom

WΔZ steht für:
 WΔZ – Welche Qualen erträgst du? (Originaltitel: WΔZ), britischer Film von Regisseur Tom Shankland aus dem Jahr 2007

waz steht für:
 Wampur (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung